Lorenzo Penna (1613-1693) – compositore e teorico musicale italiano
 Lorenzo Penna (1998) – cestista italiano